Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2012 проводился с 11 по 17 февраля 2012 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2012 в городе Летбридж (Канада).

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории) команда скипа Ив Мёрхэд, победившая в финале команду скипа Гейл Манро. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Ханны Флеминг и Джеки Локхарт.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2012.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Джина Эйткен    ||  * || 4:3|| 6:3|| 5:8|| 1:9|| 7:9|| 5:6|| 7:8|| 2:9|| 1 || 7 ||8
|-
| 2||align=left|Керри Барр      || 3:4||  * || 2:8|| 6:7|| 5:7|| 4:8|| 3:9|| 8:9|| 5:4|| 1 || 7 ||9
|-
| 3||align=left|Дженнифер Доддс || 3:6|| 8:2||  * || 2:8|| 4:5|| 9:3||4:10|| 2:5|| 3:7|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Ханна Флеминг   || 8:5|| 7:6|| 8:2||  * || 7:4|| 7:6|| 4:7|| 8:7|| 4:5|| 6 || 2 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Джеки Локхарт   || 9:1|| 7:5|| 5:4|| 4:7||  * || 8:1|| 5:4|| 6:7|| 7:5|| 6 || 2 ||1
|-
| 6||align=left|Jennifer Martin || 9:7|| 8:4|| 3:9|| 6:7|| 1:8||  * ||6:11|| 6:7|| 6:8|| 2 || 6 ||7
|- bgcolor=#ccffcc
| 7||align=left|Ив Мёрхэд       || 6:5|| 9:3||10:4|| 7:4|| 4:5||11:6||  * ||11:4|| 5:7|| 6 || 2 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 8||align=left|Гейл Манро      || 8:7|| 9:8|| 5:2|| 7:8|| 7:6|| 7:6||4:11||  * ||12:9|| 6 || 2 ||1
|-
| 9||align=left|Сара Рид        || 9:2|| 4:5|| 7:3|| 5:4|| 5:7|| 8:6|| 7:5||9:12||  * || 5 || 3 ||5
|}
 Проходят в плей-офф.

 Плей-офф Полуфиналы. 18 февраля, 19:30Финал.' 19 февраля, 11:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2012 The Co-operative Funeralcare Scottish Women’s Finals - Royal Caledonian Curling Club (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2012

Спорт в Шотландии в 2012 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2012 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)